Gornje Selo est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Gornje Selo, un village situé dans la municipalité de Zavidovići, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Gornje Selo, une localité située dans la municipalité d'Opatija, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Gornje Selo, une localité située sur l'île et dans la municipalité de Šolta, comitat de Split-Dalmatie ;
au Kosovo
Gornjasellë/Gornje Selo, un village situé dans la commune (municipalité) de Prizren/Prizren, district de Prizren/Prizren ;
au Monténégro
Gornje Selo, un village situé dans la municipalité de Pljevlja.

Voir aussi